Open Data-Link Interface – Otwarty Interfejs Złącza Danych
 One-day International – jednodniowe mecze międzynarodowe w krykieta